El término Gran Teatro Nacional puede referirse, en esta enciclopedia:

 al Gran Teatro Nacional, edificio de China construido en 2007;
 al Gran Teatro Nacional, antiguo edificio en México construido en 1844 y demolido en 1904;
 al Gran Teatro Nacional, edificio inaugurado el 23 de julio de 2011 en Perú.

En pocas palabras Teatro muy grande